Гуденяты  — топоним:

Беларусь 
 Гуденяты — деревня, Бакштовский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Гуденяты — деревня, Новоселковский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область